Die 1. Division 1983 war die 38. Saison, welche vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Sie begann am 31. März 1983 und endete am 13. November 1983. Titelverteidiger war Odense BK.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die drei Letzten stiegen in die 2. Division ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1983
Danische 1 Division 1983